Harnad ist der Nachname von:
John Harnad (* 1946), kanadisch-ungarischer Physiker
Stevan Harnad (* 1945), kanadisch-ungarischer Kognitionswissenschaftler